Left to Die е втори ЕР албум на американската дет метъл група Obituary.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Ралф Сантола – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 2008 година